A Lukavica településnév jelentései:

Kislankás szlovákiai község szlovák neve a Bártfai járásban
Lukóca szlovákiai község szlovák neve a Zólyomi járásban